Ю́жное шоссе — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Южное шоссе — улица в Санкт-Петербурге.
 Южное шоссе — улица во Всеволожске Ленинградской области.

См. также 
 Южная дорога (Санкт-Петербург)